yus – vecchio codice ISO 639-3 della lingua Chan Santa Cruz Maya, ritirato per unione con lingua yucateca (ISO 639-3 yua)